Dangbo steht für:
 Dangbo (Ouémé), Stadt, Arrondissement und Kommune im Department Ouémé, Benin

Dangbo ist der Familienname folgender Personen:
 Pascal Dangbo (* 1972), beninischer Sprinter